A tuja jelentheti a következőket:

 Tuja, a Thuja növénynemzetség magyar neve
 Tuja, egyiptomi nemesasszony, Tije királyné anyja (XVIII. dinasztia)
 Tuja, egyiptomi királyné (XIX. dinasztia)
 Tuja, Mut-Tuja és Tuja-Nebettaui hercegnők, II. Ramszesz lányai
 Szlengben: villamos